Kokand o Khokand, ciutat de l'Uzbekistan.
 Kanat de Kokand o Khokand, estat d'Àsia Central (1709 – 1876).